Первая лига 1990/1991 () — 62-й сезон чемпионата Югославии по футболу. Он начался 5 августа 1990 года и закончился 29 мая 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1990/1991
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1990 году
Спорт в Югославии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991